En række kan være flere ting:

 række (biologi) – et klassificeringsord
 række (matematik) – et algebraisk udtryk bestående af et endeligt eller uendeligt antal led der summeres
 Matrixrække
 Række (kø) – når personer eller genstande stilles op efterhånden som de ankommer til et sted hvor der er ventetid for at gennemføre en given handling